Дюздже:

 Дюздже — город на северо-западе Турции, центр иля Дюздже.
 Дюздже — ил на северо-западе Турции.